Gubernator (powieść)
 Wszyscy ludzie króla (film 1971)
 Wszyscy ludzie króla (film 2006)